Gabriel Fernández Arenas (n. 1983), calciatore spagnolo
 Gabriel Matías Fernández (n. 1994), calciatore uruguaiano
 Gabriel Diego Fernández (n. 1976), cestista argentino